Aksel Møllers Have (park), park in het centrum van Kopenhagen
 Aksel Møllers Have (metrostation), metrostation, genoemd naar bovengenoemd park